Max Kahane ist der Name folgender Personen:

* Max Kahane (Mediziner) (1866–1923), rumänisch-österreichischer Arzt und Psychoanalytiker
 Max Kahane (Journalist) (1910–2004), deutscher Journalist